Borup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Borup Kirke (Køge Kommune) – en kirke i Borup Sogn i Køge Kommune
 Borup Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Borup Sogn i Randers Kommune